Ji'an  kan henvise til flere steder:

 Ji'an, Jiangxi (吉安), et bypræfektur i provinsen Jiangxi i Folkerepublikken Kina
 Ji'an (Ji'an) (吉安县), et kinesisk amt i provinsen Jiangxi;
 Ji'an (Tonghua) (集安), et byamt i provinsen Jilin i Kina.
 Ji'an, Hualien, en by i amtet Hualien på den østlige del af Taiwan.